Goodbye Charlie, une pièce de théâtre américaine de George Axelrod, créée aux États-Unis en 1959.
 Goodbye Charlie, titre original de Au revoir, Charlie, film de Vincente Minnelli (1964), inspiré de la pièce de George Axelrod.
 .
 Goodbye Charlie, l' de la  (1997-1998) de la série télévisée Millennium.
 , un film anglais de 2001, réalisé par Nick Love ; il a été diffusé aux États-Unis sous le titre Strong Boys.